Сара Еррані була дворазовою чинною чемпіонкою, але вирішала того року не брати участь.
Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Крістіну Макгейл з рахунком 7–6(7–3), 4–6, 6–4

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2014